Ната́лья Рома́нова:
 Романова, Наталья (род. 1972) — перуанская, ранее казахстанская волейболистка.
 Романова, Наталья Андреевна (род. 1960) — украинский политик.
 Романова, Наталья Владимировна (род. 1957) — российская поэтесса и критик.
 Романова, Наталья Николаевна (род. 1952) — потомок членов Императорского дома Романовых.